Büeler ist der Familienname folgender Personen:

 Bosco Büeler (* 1952), Schweizer Architekt, Baubiologe und Politiker (Grünliberale glp)
 Franz Josef Büeler (1751–1816), Kommissär des Kantons St. Gallen
 Heinrich Büeler (1901–1985), Schweizer Rechtsanwalt und Mitglied der Frontbewegung
 Josef Anton Ferdinand Büeler (1858–1939), Schweizer Politiker
 Josef Anton Georg Büeler (1824–1891), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Lucian Büeler (1910–1952), Schweizer Bauingenieur und Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Bühler
 Büel